Johann Rohmer ist der Name folgender Personen:

* Johann Carl Rohmer (1891–1943), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Conrad Rohmer (1769–1825), deutscher Handelsmann